Скачёк  — топоним:

Беларусь 
 Скачёк — посёлок, Боровицкий сельсовет, Кировский район, Могилёвская область
 Скачёк  — упразднённая деревня в Светиловичском сельсовете Ветковского района Гомельской области